Судзуки, Дайсукэ (鈴木 大輔, род. 1990) — японский футболист.
 Судзуки, Дайсукэ (鈴木 大介, род. 1974) — японский сёгист.